Auricule peut désigner :

Anatomie humaine 

 le pavillon auriculaire humain.
 une partie de l'oreillette du cœur, dont l'auricule gauche.

Botanique 

 les oreillettes, excroissances de divers organes chez les plantes.
 une espèce de primevère : Primula auricula.